Nahum steht für:
 Nahum, ein prophetisches Buch des Alten Testaments

Nahum ist Namensbestandteil folgender Personen:
 Ana Nahúm († 2015), uruguayische Rundfunkjournalistin
 Chaim Nahum (1872–1960), türkischer Großrabbiner
 Jacques Nahum (1921–2017), französischer Regisseur, Produzent und Drehbuchautor
 Nahum J. Bachelder (1854–1934), US-amerikanischer Politiker
 Nahum Norbert Glatzer (1903–1990), US-amerikanischer Rabbiner und Hochschullehrer
 Nahum Golan (gebürtig Norbert Spiegel; 1915–1991), israelischer Brigadegeneral
 Nahum Parker (1760–1839), US-amerikanischer Politiker
 Nahum Stutchkoff (1893–1965), jiddisch-polnisch-amerikanischer Schauspieler, Schriftsteller und Lexikograph
 Nahum Tate (1652–1715), englischer Dichter
 Nahum (Künstler) (* 1979), mexikanischer Künstler und Musiker

Siehe auch:
 Nachum
 Naum (Begriffsklärung)
 Naoum